Port lotniczy Regina (Gujana Francuska)
 Port lotniczy Regina (Kanada)